Annonesi – abitanti di Annone Veneto
Annonesi – abitanti di Annone di Brianza
Annonesi – abitanti di Castello di Annone